Тур () — село на Украине, находится в Ратновском районе Волынской области.

История 
После начала Великой Отечественной войны село было оккупировано наступавшими немецкими войсками, в период оккупации местный советский партизанский отряд (командир , комиссар ) занял село, партизаны сожгли волостное управление и контору лесничества, а также разгромили молочарню, осуществлявшую немецкие продовольственные поставки.

В ходе наступления советских войск весной 1944 года село было освобождено в результате совместной операции 38-й гвардейской стрелковой дивизии РККА и  8-го батальона Черниговско-Волынского партизанского соединения А. Ф. Фёдорова, насчитывавший 300 солдат венгерский гарнизон отступил, потеряв 72 человек убитыми и 67 пленными, оставив два станковых пулемёта и другое стрелковое оружие.

Население по переписи 2001 года составляло 2264 человека.

Адрес местного совета 
44140, с. Тур

Примечания

Ссылки 
 Тур на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Ратновского района